Крамаров — прізвище російського походження. Відомі носії:
 Крамаров Олександр Олексійович — радянський і німецький скрипаль
 Крамаров Савелій Вікторович — радянський та американський актор

Російські прізвища